Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2020 vond plaats van maandag 6 tot en met zondag 12 januari 2020 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 35e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Auckland 2020. Er werd gespeeld op hardcourt­banen.

De Amerikaanse Serena Williams speelde beide finales. Zij won die in het enkelspel, maar verloor de eindstrijd in het dubbelspel met de Deense Caroline Wozniacki aan haar zijde.

Enkelspel 
Titelverdedigster Julia Görges was het vierde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Caroline Wozniacki.

Het eerste reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar ongeplaatste landgenote Jessica Pegula in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Auckland op haar naam te schrij­ven. Het was haar 73e WTA-titel, de eerste sinds drie jaar. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Vier Belgische speelsters hadden zich voor dit toernooi aangemeld.
 Alison Van Uytvanck was het negende reekshoofd. Zij meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een virusziekte.
 Kirsten Flipkens verloor meteen haar openingspartij.
 Greet Minnen had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar strandde zij in de eerste ronde.
 Ysaline Bonaventure had zich niet weten te kwalificeren, maar zij werd als lucky loser alsnog tot het hoofdtoernooi toegelaten – ook zij kon na haar eerste optreden huiswaarts keren.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelhoudsters Eugenie Bouchard en Sofia Kenin hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Caroline Dolehide en Johanna Larsson, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Asia Muhammad en Taylor Townsend won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Serena Williams en Caroline Wozniacki in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Muhammad had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Townsend een.

Het Belgische koppel Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale – daarin werden zij uitgeschakeld door Williams en Wozniacki.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Auckland 2020
Auckland